Scharlau ist

der Familienname folgender Personen:
 Gustav Wilhelm Scharlau (1809–1861), deutscher Arzt
 Ingrid Scharlau (* 1967), deutsche Kognitionspsychologin
 Kurt Scharlau (1906–1964), deutscher Geograf, Hochschullehrer und SS-Führer
 Rudolf Scharlau (* 1952), deutscher Mathematiker
 Ulf Scharlau (1943–2021), deutscher Musikwissenschaftler

ein Ortsname:
 Scharlau (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern